FIFO kan syfta på:

 FIFO (datastruktur) – ett kösystem inom dataprogrammering
 FIFO (ekonomi) – en bokföringsmeto